Normal bruges i flere betydninger:

 Normal kan være synonymt med "almindelig", og modsat "afvigende". Se Normal (sociologi).
 En normal bruges i matematikken om en lang række koncepter. Se Normal (matematik).
 En normal er i fysikken og måleteknikken en præcis fysisk realisering af en bestemt længde, vægt, spænding el.lign. Se Normal (fysik).
 Butikskæde med lavpriser etableret i 2013 med navnet Normal.